Karlskyrkan eller Karlskyrka kan syfta på:

 Söderby-Karls kyrka – kyrkobyggnad i Söderby-Karl, Norrtälje kommun, Stockholms län, Sverige
 Estuna och Söderby-Karls församling – församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan
 Karls kyrkoruin – kyrkoruin i Sebende, Norrtälje kommun, Stockholms län, Sverige
 Karlskyrka socken – tidigare socken i Uppland fram till 1796, jordebokssocken fram till 1891
 Karlskyrka församling – tidigare församling i Uppsala stift fram till 1796, idag del av Estuna och Söderby-Karls församling
 Kung Karls kyrka – kyrka i Kungsör, Västmanlands län
 Kung Karls församling – tidigare församling i Västerås stift, idag del av Kungsörs församling
 Karlskyrkan, Tallinn – luthersk kyrkobyggnad i Tallinn, Estland, uppkallad efter Karl XI
 Karlskyrkan, Zweibrücken – kyrkobyggnad i Zweibrücken, Rheinland-Pfalz, Tyskland, uppkallad efter Karl XII